Genda ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrose Patrick Genda (1927–2002), sierra-leonisches Staatsoberhaupt, Militär und Diplomat
 Josip Genda (1943–2006), kroatischer Schauspieler
 Genda Minoru (1904–1989), japanischer Luftwaffengeneral und Politiker
 Paweł Genda (* 1994), polnischer Handballspieler
 Tesshō Genda (* 1948), japanischer Synchronsprecher
 Yūji Genda (* 1964), japanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer